Села в Україні:
 Воскодавинці — Вінницька область, Хмільницький район
 Воскодавинці — Хмельницька область, Хмельницький район